An Officer and a Gentleman – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Solax Film Company
An Officer and a Gentleman – cortometraggio del 1914 diretto da Harry Lambert (Harry Lambart)
Ufficiale e gentiluomo (An Officer and a Gentleman) – film del 1982 diretto da Taylor Hackford